Thury Zoltán (1870–1906) magyar író, újságíró
 Thury Zoltán (1921–1995) magyar újságíró, író. Thury Zoltán (1870–1906) unokája

hasonló nevű személyek
 T. Thury Zoltán, magyar regényíró, ponyvaregény író. Művei 1939 és 1942 között jelentek meg.